Mousa steht für:

 Mousa, eine schottische Shetlandinsel, östlich der Hauptinsel Mainland

Mousa ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Ahmed al-Mousa (* 1981), saudi-arabischer Fußballspieler
 Kamel al-Mousa (* 1982), saudi-arabischer Fußballspieler
 Moataz al-Mousa (* 1987), saudi-arabischer Fußballspieler
 Naya Mousa (* 1997), syrisch-US-amerikanische Schauspielerin und Influencerin
 Nooh al-Mousa (* 1991), saudi-arabischer Fußballspieler
 Samira Mousa (* ca. 1990), deutsche Autorin und Bloggerin